Juatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juatuba (ort), Minas Gerais, 
 Juatuba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar